Гретцки () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Гретцки, Брент (род. 1972) — канадский профессиональный хоккеист.
 Гретцки, Кит (род. 1967) — канадский профессиональный хоккеист и тренер.
 Гретцки, Паулина (род. 1988) — американская фотомодель и певица.
 Гретцки, Уэйн (род. 1961) — канадский хоккеист, центральный нападающий.